Goetheweg steht für:

Wanderwege:
 Goetheweg (Trattenbach) im Pinzgau
 Goetheweg (Fichtelgebirge)
 Goetheweg (Harz) zum Brocken
 
 Goetheweg (Alpen) (Weitwanderweg von München über Innsbruck nach Venedig), folgt den Spuren der legendären Venedigreise des Dichters Johann Wolfgang von Goethe.
 Goetheweg (Nordkette) auf der Nordkette vom Hafelekarhaus der Nordkettenbahn zur Pfeishütte

Sonstiges:
Bahnhof Goetheweg der Brockenbahn

Siehe auch:
 Goetheplatz
 Goethestraße